Ženská čtyřhra Volvo Car Open 2021 probíhala v první polovině dubna 2021. Do deblové soutěže charlestonského tenisového turnaje hraného na zelené antuce nastoupilo šestnáct dvojic. V sezóně 2020 byl turnaj zrušen kvůli pandemii covidu-19. Obhájcem titulu z roku 2019 byl německo-polský pár Anna-Lena Grönefeldová a Alicja Rosolská, který se turnaje nezúčastnil. 
 
Vítězem se stal nejvýše nasazený, americko-nizozemský pár Nicole Melicharová a Demi Schuursová, který ve finále zdolal českou dvojici Marii Bouzkovou s Lucií Hradeckou po dvousetovém průběhu 6–2 a 6–4. Obě šampionky tak získaly 470 bodů do žebříčku WTA. Společně vybojovaly třetí trofej, když navázaly na triumfy ze Štrasburku 2020 a Dauhá 2021. Melicharová si připsala jubilejní desátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Schuursová to bylo čtrnácté takové turnajové vítězství.

Nasazení párů 
  Nicole Melicharová /  Demi Schuursová (vítězky)
  Tímea Babosová /  Veronika Kuděrmetovová (čtvrtfinále, odstoupily)
  Sü I-fan /  Čang Šuaj (1. kolo)
  Alexa Guarachiová /  Desirae Krawczyková (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Charleston Open
WTA Tour 2021
Tenis v USA v roce 2021